Tanja Poutiainen (Rovaniemi, 6. travnja 1980.) je finska alpska skijašica, osvajačica srebrnog odličja sa ZOI 2006. u veleslalomu.

Tanja je 1997. postala svjetska juniorska prvakinja u slalomu. Iste godine debitirala je u Svjetskom kupu. Od tada je upisala 8 pobjeda u Svjetskom kupu, 5 u slalomu i 3 u veleslalomu. na Svjetskom prvenstvo 2005. u Bormiju osvojila je dva srebra u tehničkim disciplinama.

Prva je pobjednica trofeja Snježna kraljica na Sljemenu, tadašnjem "Zlatnom medvjedu". Slavila je ispred Amerikanke Koznick i Austrijanke Schild. Pobijedila je i 2008. na Sljemenu.

Pobjede u Svjetskom kupu 
11 pobjeda (6 slaloma, 5 veleslaloma)

Relultati po sezonama

Vanjske poveznice 
Službena stranica 

Alpski skijaši
Finski skijaši